La saison 1925-1926 du Championnat d'Autriche de football était la  du championnat de première division en Autriche. Les treize meilleurs clubs du pays se retrouvent au sein d'une poule unique, la 1.Klasse, où ils s'affrontent deux fois, à domicile et à l'extérieur. À l'issue du championnat, le dernier du classement est relégué et le champion de 2.Klasse A, la deuxième division autrichienne, est promu parmi l'élite.

C'est le SV Amateure qui remporte le championnat en terminant en tête du classement final, avec 4 points d'avance sur le First Vienna FC et 6 sur le 1. Simmeringer SC. C'est le  de champion d'Autriche de l'histoire du club après celui obtenu en 1924. Le SV Amateure conserve une nouvelle fois la Coupe d'Autriche après sa victoire en finale face au First Vienna FC.

Les 13 clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat d'Autriche de football

Liens externes 
  Page sur RSSSF

Championnat d'Autriche de football
Autriche
Autriche
1925 en Autriche
1926 en Autriche